Анапка:
 Анапка — залив в Беринговом море.
 Анапка — река в Анапе.
 Анапка — река в Камчатском крае.
 Анапка — село в Карагинском районе Камчатского края (ранее в Корякском автономном округе).